Maniitsuarsuk bezeichnet:
 Maniitsuarsuk (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maniitsuarsuk (Insel, Kangaatsiaq, nördlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Maniitsuarsuk (Insel, Kangaatsiaq, südlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Maniitsuarsuk (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maniitsuarsuk (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Maniitsuarsuk (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Maniitsuarsuk (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland